Lemburg ist geografische Bezeichnung:
 Lemburg, Alternativname der mittelalterlichen Burg Lemberg in Rheinland-Pfalz
 Lemburg, deutscher Name der Ortschaft Mālpils in Livland in Lettland
 Lemburg, alter Name der Stadt Lwiw in der Ukraine

Lemburg ist Personenname:
 Peter Lemburg (* 1946), deutscher Architekturhistoriker 
 Lemburgs, Leiningen von Lemburg, um 1550 Reichsritter, gehörten zum Kanton Odenwald des Ritterkreises Franken
Weiteres:
 Lèmburgs, Eigen-Schreibweise von Limburgisch 
Siehe auch:
 Lemberg (Begriffsklärung)